Евге́ний Серге́евич Во́ронов (род. , Лермонтов, Ставропольский край, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб МБА. Бронзовый призёр Олимпийских игр (2012)

Клубная карьера 

Евгений Воронов начинал карьеру в «Локомотиве» из Минеральных Вод, затем переехал вместе с командой в Ростов-на-Дону. В сезоне 2006-07 выступал за петербургское «Динамо». Затем выступал за самарские ЦСК ВВС и казанский «УНИКС».

Сезон 2009/10 Воронов провёл в самарских «Красных Крыльях», с которыми дошёл до финала Кубка вызова ФИБА. В 15 матчах еврокубка Воронов набирал в среднем по 6,7 очка, 2,5 подбора и 1,3 перехвата при 20 игровых минутах в среднем за игру. В чемпионате России Евгений провел 23 игры (24 мин., 7,1 очка, 2,9 подбора, 1,1 передача в среднем за матч).

В августе 2010 года перешёл в московское «Динамо».

После окончания сезона 2010/11 подписал контракт по схеме 1+1 с ПБК ЦСКА.

Сборная России 
В составе молодёжной сборной России стал чемпионом Европы 2005. Получил вызов в главную сборную страны на чемпионат мира 2010. В 2012 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне.

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (2012).
 Чемпион Европы по баскетболу среди молодёжных команд: 2005.
 Обладатель Еврокубка Вызова: 2007.
 Обладатель Кубка России: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008-2009.
 Серебряный призёр Универсиады 2009.
 Участник Матча всех звёзд ПБЛ 2011 года.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте БК «Динамо»
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Евгений Воронов: «В „Динамо“ из-за долгов пришлось продать машину. Зато теперь я — в ЦСКА»

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК МБА
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года